Оган, Оґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. 
 Дурян Оган Хачатурович  (, 8 вересня 1922, Єрусалим — 6 січня 2011, Єреван) — вірменський диригент і композитор, народний артист Вірменської РСР (1967).